Ludzie o nazwisku Hornung:
 Adam Hornung
 Erik Hornung
 Ernest William Hornung (E. W. Hornung) — angielski pisarz i poeta
 Zbigniew Hornung
Inne
 Brad Hornung Trophy
 Grupy bojowe operacji Hornung